Delune est le patronyme de plusieurs personnes :

 Aimable Delune (1866-1923), architecte belge de la période Art nouveau ;  
 Ernest Delune (1859-1947), architecte belge de la période Art nouveau ;  
 Léon Delune (1862-1941), architecte belge ;  
 Louis Delune (1876-1940), compositeur belge.